Michaela Drummond (née en 1997), cycliste néo-zélandaise
 Michaela Drummond, reine de fiction